Digha kan syfta på följande platser:

Indien 

 Dighwāra, ort, Bihar, Sāran, 
 Digha (ort i Indien), Västbengalen, Purba Medinipur, 

Robotskapade Indienförgreningar